El término Sonic the Hedgehog puede hacer referencia:

 a la serie de videojuegos Sonic the Hedgehog;
 al personaje Sonic the Hedgehog, protagonista de la serie homónima;
 al videojuego de 1991 Sonic the Hedgehog para las videoconsolas Master System y Game Gear;
 al videojuego de 1991 Sonic the Hedgehog para la videoconsola Sega Genesis/Mega Drive;
 al videojuego de 1993 SegaSonic the Hedgehog para las cabinas arcade;
 al videojuego de 2006 Sonic the Hedgehog para las videoconsolas Xbox 360 y PlayStation 3;
 a la serie de historietas Sonic the Hedgehog publicadas por Archie Comics entre 1993 y 2017;
 a la serie de historietas Sonic the Hedgehog publicadas por IDW Publishing desde 2018;
 a la serie de televisión de 1993 Sonic the Hedgehog producida por DiC Entertainment;
 a la serie de televisión de 1993 Adventures of Sonic the Hedgehog producida por DiC Entertainment;
 a la animación original de 1996 Sonic the Hedgehog producida por Pierrot;
 a la película de 2020 Sonic the Hedgehog dirigida por Jeff Fowler;
Sonic hedgehog, proteína de la familia hedgehog, nombrada en honor a Sonic the Hedgehog.